

Przemysł 

Termin Stal posiada podstawowe pojęcie oraz jego odmiany:
 Stal – stop żelaza z węglem
 Stal automatowa – rodzaj stali stosowana w produkcji
 Stal chirurgiczna – rodzaj stali stosowanej w medycynie oraz piercingu
 Stal damasceńska – stal stosowana w średniowieczu do produkcji broni białej
 Stal Hadfielda – stal o dużej odporności na ścieranie
 Stal Kruppa – odmiana stalowego pancerza używanego do konstrukcji okrętów wojennych 
 Stal kwasoodporna – stal odporna na działanie kwasów
 Stal magnetyczna – stal o specjalnych własnościach magnetycznych
 Stal miękka – rodzaj stali łatwej do namagnesowania
 Stal narzędziowa – stal do produkcji narzędzi
 Stal nierdzewna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych
 Stal ocynkowana – stal zabezpieczona przed korozją poprzez 
 Stal sprężynowa – stal używana do produkcji resorów, sprężyn i drążków skrętnych
 Stal stopowa – stal, w której oprócz węgla występują inne dodatki stopowe
 Stal szklista – nazwa proponowana dla szczególnego rodzaju stali, charakteryzującej się strukturą amorficzną bardziej podobną do szkła, niż do klasycznej stali
 Stal szybkotnąca – stal stopowa narzędziowa używana do wytwarzania narzędzi
 Stal transformatorowa – stal o specjalnych własnościach magnetycznych
 Stal twarda – rodzaj stali trudnej do namagnesowania
 Stal węglowa (niestopowa) – obejmuje te gatunki stali, w których zawartość określonych pierwiastków jest mniejsza od pewnych wartości granicznych
 Stal zaworowa – odmiana stali żarowytrzymałej
 Stal żarowytrzymała – odmiana stali żaroodpornej

Kluby sportowe 
Ponadto mianem tym nazwano w przeszłości kluby sportowe. Zauważalne jest powiązanie nadawania nazwy Stal nowo tworzonym klubom bądź przemianowanie już istniejących nazw zespołów, w czasie przez lub bezpośrednio po II wojnie światowej, w Polsce oraz krajach byłego bloku wschodniego, uzależnionych od Związku Radzieckiego. W tym kontekście nadawanie nazwy Stal czasem można wiązać osobą Józefa Stalina, w wielu wypadkach nazywano tak kluby związane z branżą metalową, maszynową, przemysłem stoczniowym itd.:

Polska 
 BKS Stal Bielsko-Biała – wielosekcyjny klub sportowy z Bielska-Białej
 BKS Stal Bielsko-Biała – klub piłkarski z Bielska-Białej
 BKS Stal Bielsko-Biała – klub siatkarski kobiet z Bielska-Białej
 Stal Bobrek Bytom – historyczna nazwa klubu koszykarskiego z Bytomia
 Stal FSO Warszawa – historyczna nazwa klubu piłkarskiego Polonez Warszawa z Warszawy
 Stal Gdańsk – historyczna nazwa klubu piłkarskiego Polonia Gdańsk z Gdańska w latach 50. XX wieku 
 Stal Głowno – klub piłkarski z Głowna 
 Stal Gorzów Wielkopolski – klub żużlowy z Gorzowa Wielkopolskiego
 Stal Gorzyce – historyczna nazwa klubu piłkarskiego Tłoki Gorzyce z Gorzyc
 Stal Katowice – historyczna nazwa wielosekcyjnego klubu sportowego Baildon Katowice z Katowic w latach 1950–1956 
 Stal Kraśnik – klub piłkarski z Kraśnika
 Stal Lublin – historyczna nazwa klub piłkarskiego Motor Lublin z Lublina w latach 1950–1957 
 Stal Mielec – wielosekcyjny klub sportowy z Mielca
 Stal Mielec – klub piłkarski z Mielca
 Stal Mielec – klub siatkarski kobiet z Mielca
 Stal Mielec – klub siatkarski mężczyzn z Mielca
 Stal Mielec – klub lekkoatletyczny z Mielca
 Stal Mielec – klub piłki ręcznej z Mielca
 Stal Myszków – historyczna nazwa klubu piłkarskiego MKS Myszków z Myszkowa
 Stal Nowa Dęba – wielosekcyjny klub sportowy z Nowej Dęby
 Stal Nowa Huta – historyczna nazwa klubu piłkarskiego Hutnik Kraków z Krakowa w latach 1950–1973
 Stal Ostrowiec Świętokrzyski – historyczna nazwa wielosekcyjnego klubu sportowego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski z Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 1949-1956
 Stal Ostrów Wielkopolski – klub koszykarski z Ostrowa Wielkopolskiego
 Stal Pilczyce – historyczna nazwa wielosekcyjnego klubu sportowego Parasol Wrocław z Wrocławia
 Stal Poniatowa – klub piłkarski z Poniatowej
 Stal Poznań – historyczna nazwa wielosekcyjnego klubu sportowego Warta Poznań z Poznania
 Stal Poznań – historyczna nazwa klubu piłkarskiego Warta Poznań z Poznania w latach 1951–1955 
 ZKS Stal Rzeszów – wielosekcyjny klub sportowy z Rzeszowa
 Stal Rzeszów – klub piłkarski z Rzeszowa
 Stal Rzeszów – sekcja skoków do wody klubu Stal Rzeszów
 Stal Rzeszów – klub żużlowy z Rzeszowa
 Stal Sanok – wielosekcyjny klub sportowy z Sanoka
 Stal Sanok – klub hokeja na lodzie z Sanoka
 Stal Sanok – klub piłkarski z Sanoka
 Stal Sosnowiec – historyczna nazwa wielosekcyjnego klubu sportowego Zagłębie Sosnowiec z Sosnowca
 Stal Sosnowiec – historyczna nazwa klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec z Sosnowca w latach 1949–1962 oraz w 1993
 ZKS Stal Stalowa Wola – klub sportowy ze Stalowej Woli
 Stal Stalowa Wola – klub piłkarski ze Stalowej Woli
 Stal Stalowa Wola – klub koszykarski ze Stalowej Woli
 Stal Szczecin – klub sportowy ze Szczecina, prowadzący obecnie sekcję piłkarską
 Stal Zawiercie – historyczna nazwa klubu sportowego Warta Zawiercie z Zawiercia w latach 1951–1955

Rosja 
 Stal Azamat Czeboksary – historyczna nazwa rosyjskiego klubu piłkarskiego Azamat Czeboksary z Czeboksary w latach 1978–1991
 Stal Wołgograd – historyczna nazwa rosyjskiego klubu piłkarskiego Rotor Wołgograd z Wołgogradu w latach 1970–1971

Ukraina 
 Stal Ałczewsk – ukraiński klub piłkarski z Ałczewska od 1992
 W latach 1935—195? klub nosił nazwę Stal Woroszyłowsk
 W latach 1989—1992 klub nosił nazwę Stal Komunarsk
 Stal Kamieńskie – ukraiński klub piłkarski z Kamieńskiego
 Stal Dniepropetrowsk – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego FK Dnipro w latach 1936–1948
 Stal Dniepropetrowsk – ukraiński klub piłkarski
 Stal Kamieńskie – ukraiński klub piłkarski z Kamieńskiego
 Stal Konstantynówka – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego Konti Konstantynówka od 1938
 Stal Makiejewka – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego Szachtar Makiejewka do 1965
 Stal Mariupol – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego Illicziweć Mariupol z Mariupolu w latach 1938–1947
 W 1948 klub nosił nazwę Stal Żdanow
 Stal Zaporoże – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego Metałurh Zaporoże z Zaporoża w latach 1935–1949

Inne 
 Stal zemsty – tytuł piątego albumu zespołu Honor
 Franciszek Stal – kawaler Orderu Virtuti Militari, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie uznany działacz społeczny i długoletni pracownik Polskich Kolei Państwowych

Zobacz też 
 Stall